Velika nagrada Kanade 2001 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2001. Odvijala se je 10. junija 2001.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:15,782
|
|-
! 2
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:16,297
| +0,515
|-
! 3
| 4
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:16,423
| +0,641
|-
! 4
| 12
|  Jarno Trulli
| Jordan-Honda
| 1:16,459
| +0,877
|-
! 5
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:16,760
| +0,978
|-
! 6
| 9
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 1:16,771
| +0,989
|-
! 7
| 17
|  Kimi Raikkonen
| Sauber-Petronas
| 1:16,875
| +1,093
|-
! 8
| 3
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:16,979
| +1,197
|-
! 9
| 10
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:17,035
| +1,253
|-
! 10
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:17,123
| +1,341
|-
! 11
| 16
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 1:17,165
| +1,383
|-
! 12
| 11
|  Ricardo Zonta
| Jordan-Honda
| 1:17,328
| +1,546
|-
! 13
| 14
|  Jos Verstappen
| Arrows-Asiatech
| 1:17,903
| +2,121
|-
! 14
| 19
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Ford
| 1:18,015
| +2,233
|-
! 15
| 18
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Ford
| 1:18,016
| +2,234
|-
! 16
| 22
|  Jean Alesi
| Prost-Acer
| 1:18,178
| +2,396
|-
! 17
| 15
|  Enrique Bernoldi 
| Arrows-Asiatech
| 1:18,575
| +2,793
|-
! 18
| 7
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Renault
| 1:18,622
| +2,840
|-
! 19
| 23
|  Luciano Burti
| Prost-Acer
| 1:18,753
| +2,971
|-
! 20
| 8
|  Jenson Button
| Benetton-Renault
| 1:19,033
| +3,251
|-
! 21
| 20
|  Tarso Marques 
| Minardi-European 
| 1:20,690
| +4,908
|-
! 22
| 21
|  Fernando Alonso
| Minardi-European
| brez časa
| 
|}

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 69
| 1:34:31,522
| 2
| 10
|-
! 2
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 69
| + 20,235 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 3
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 69
| + 40,672 s
| 8
| 4
|-
! 4
| 17
|  Kimi Räikkönen
| Sauber-Petronas
| 69
| + 1:08,116
| 7
| 3
|-
! 5
| 22
|  Jean Alesi
| Prost-Acer
| 69
| + 1:10,435
| 16
| 2
|-
! 6
| 19
|  Pedro de la Rosa
| Jaguar-Cosworth
| 68
| +1 krog
| 14
| 1
|-
! 7
| 11
|  Ricardo Zonta
| Jordan-Honda
| 68
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 8
| 23
|  Luciano Burti
| Prost-Acer
| 68
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 9
| 20
|  Tarso Marques
| Minardi-European
| 66
| +3 krogi
| 21
|  
|-
! 10
| 14
|  Jos Verstappen
| Arrows-Asiatech
| 65
| Zavore
| 13
|  
|-
! 11
| 12
|  Jarno Trulli
| Jordan-Honda
| 63
| Zavore
| 4
|  
|-
! Ods
| 4
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 54
| Motor
| 3
|  
|-
! Ods
| 9
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 38
| Zavore
| 6
|  
|-
! Ods
| 10
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 34
| Pog. gred
| 9
|  
|-
! Ods
| 15
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Asiatech
| 24
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 19
| Trčenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 19
| Zavrten
| 5
|  
|-
! Ods
| 8
|  Jenson Button
| Benetton-Renault
| 17
| Puščanje olja
| 20
|  
|-
! Ods
| 21
|  Fernando Alonso
| Minardi-European
| 7
| Prenos
| 22
|  
|-
! Ods
| 16
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 1
| Trčenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 18
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 1
| Trčenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 7
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Renault
| 0
| Trčenje
| 18
|  
|}

Opombe 

Prva dvojna zmaga bratov v zgodovini Formule 1.

Formula 1 sezona 2001
2001